

Geografia 
Nardò – comune italiano

Persone 
 Giandomenico Nardo –  naturalista italiano
Leonardo Colella o Nardo – calciatore brasiliano

Botanica 
Nardo – pianta del genere Nardostachys, da cui si ricava l'olio di nardo
Nardo cervino –  pianta erbacea del genere Nardus

Altro 
Nardo – cratere di Marte
Nardo – personaggio della serie Pokémon
Nardo Fotballklubb – società calcistica norvegese